Weizenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Weizenegger (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Franz Josef Waitzenegger (1784–1822), österreichischer Priester und Historiker (auch Weizenegger oder Weitzenegger)
 Hermann August Weizenegger (* 1963), deutscher Designer, Professor für Industrialdesign